Savilampi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Savilampi (sjö i Lappland), 
 Savilampi (sjö i Satakunta), 

Robotskapade Finlandförgreningar